«Рот-Вайсс» ( — красно-белый) — название нескольких футбольных клубов:
 Рот-Вайсс (футбольный клуб, Ален) — немецкий футбольный клуб из города Ален.
 Рот-Вайсс (футбольный клуб, Оберхаузен) — немецкое спортивное общество из города Оберхаузен.
 Рот-Вайсс (футбольный клуб, Эрфурт) — немецкий футбольный клуб из города Эрфурт.
 Рот-Вайсс (футбольный клуб, Эссен) — немецкий футбольный клуб из города Эссен.